Percoidea é uma superfamília de peixes integrada na ordem Perciformes.

Taxonomia
A superfamília Percoidea inclui as seguintes famílias:

Centropomidae
Latidae
Ambassidae
Moronidae
Lateolabracidae
Percichthyidae
Acropomatidae
Serranidae
Ostracoberycidae
Symphysanodontidae
Centrogenyidae
Callanthiidae
Pseudochromidae
Grammatidae
Plesiopidae
Opistognathidae
Dinopercidae
Banjosidae
Centrarchidae
Percidae
Priacanthidae
Apogonidae
Epigonidae
Sillaginidae
Malacanthidae
Lactariidae
Scombropidae
Dinolestidae
Pomatomidae
Nematistiidae
Echeneidae
Rachycentridae
Coryphaenidae
Carangidae
Menidae
Leiognathidae
Bramidae
Caristiidae
Emmelichthyidae
Lutjanidae
Caesionidae
Lobotidae
Gerreidae
Haemulidae
Inermiidae
Sparidae
Centracanthidae
Lethrinidae
Nemipteridae
Polynemidae
Sciaenidae
Mullidae
Pempheridae
Glaucosomatidae
Leptobramidae
Bathyclupeidae
Monodactylidae
Toxotidae
Dichistiidae
Drepaneidae
Chaetodontidae
Pomacanthidae
Enoplosidae
Pentacerotidae
Nandidae
Polycentridae
Kyphosidae
Parascorpididae
Arripidae
Terapontidae
Kuhliidae
Oplegnathidae
Polyprionidae
Perciliidae
Howellidae

Perciformes

th:Sphyraenoidei